Toponímia:
 Canes, en francès Cannes, ciutat de França al departament dels Alps Marítims 
 Cannes (Pulla), ciutat a l'actual Itàlia cèlebre per la batalla del seu nom entre els romans i cartaginesos el 216 aC 
 Canas e Clairan, en francès Cannes-et-Clairan, municipi francès al departament de Gard i a la regió de Llenguadoc-Rosselló
 Cannes-Écluse municipi del departament de la Sena i Marne 
 Cantó de Canes Centre, cantó francès del departament dels Alps Marítims, al districte de Grassa 
 Cantó de Canes Est, cantó francès del departament dels Alps Marítims, al districte de Grassa 
 Cantó de Mandaluec-Canes Oest, cantó francès del departament dels Alps Marítims, al districte de Grassa 
 Vilar de Canes, municipi del País Valencià que es troba a la comarca de l'Alt Maestrat 
 Zorita de los Canes, municipi de la província de Guadalajara 
 Astronomia: Canes Venatici (els Llebrers), petita constel·lació de l'hemisferi nord 
 Biografies: Francesc Vallverdú i Canes (Barcelona, 1935), poeta i sociolingüista català 
 Cinema: Festival Internacional de Cinema de Canes mostra de cinema de la ciutat de Canes.
 Esport: Association Sportive de Cannes Football, club de futbol francès de la ciutat de Canes.
 Història: Batalla de Cannes enfrontament militar entre romans i cartaginesos prop de la ciutat de Canes a la Pulla (Itàlia)